Carlitos Marrón es un nombre propio que puede hacer referencia a:
 Carlinhos Brown, cantante y compositor brasileño.
 Charlie Brown, personaje de ficción de las tiras cómicas de Peanuts (o Snoopy).